Utilisé seul, le patronyme Dickens désigne généralement le romancier britannique, Charles Dickens (1812-1870).

Patronyme 

 Archie Dickens (1907-2004), artiste britannique ;
 Bill Dickens, bassiste américain ;
 Catherine Dickens (1815-1879), épouse de Charles Dickens ;
 Charles Dickens (1812-1870), romancier britannique ;
 Chris Dickens (1967-), monteur britannique ;
 Frank Dickens (1931-2016), auteur de bande dessinée britannique ;
 Homer Dickens (), journaliste américain ;
 Kaniel Dickens (1978-), joueur américain de basket-ball ;
 Kim Dickens (1965-), actrice américaine ;
 Little Jimmy Dickens (1920-2015), chanteur américain de musique country ;
 Peggy Dickens (1975-), kayakiste française ;
 Scott Dickens (1984-), nageur canadien ;
 Stanley Dickens (1952-), pilote automobile suédois.

Toponyme 

 Dickens, ville située dans l'État de l'Iowa aux États-Unis ;
 Dickens, ville située dans l'État du Texas aux États-Unis ;
 Dickens, comté situé dans l'État du Texas aux États-Unis.

Autres 
 (4370) Dickens, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Ivy Dickens, personnage de fiction de la série Gossip Girl.

Voir aussi 
 Dickens World, ancien parc d'attractions situé dans le Kent au Royaume-Uni ;
 Dickens' Dream, tableau inachevé de Robert William Buss.